Denton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Denton Township (Arkansas)
 Denton Township (Michigan)
 Denton Township (Oklahoma)